Ачью́та () — одно из имён Вишну и Кришны в индуизме. Числится как 100-е и 318-е имя в «Вишну-сахасранаме». Согласно комментарию Шанкары к «Вишну-сахасранаме», Ачьюта означает «Тот, кто никогда не теряет свою природу и силу» (то есть, тот, кто никогда не падает со своей позиции, непогрешимый). Другое значение этого имени: «тот, кто не подвержен шести изменениям тела, включая рождение».

В «Бхагавад-гите»:

Примечания

Ссылки 
 Бхагавад-гита
 Библиотека ведической литературы
 Сайт Международного общества сознания Кришны в России

Имена Кришны